Cinq-Août, V-Août ou 5-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

5 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération, par les Américains, de Huelgoat dans le Finistère.
 Quatre Résistants du réseau de Roybon sont fusillés par les Allemands, à Beaurepaire dans l'Isère.
 Exécution de quatre otages et autres représailles allemandes contre la Résistance française, à Crotenay dans le Jura.
 La chute d'un avion de parachutage britannique fait neuf victimes à Plougoumelen dans le Morbihan.
 Exécution  par les Allemands de cinq personnes dont deux prêtres, à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan.  
 Exécution  par les Allemands de trois personnes lors de la libération de Saint-Avé dans le Morbihan. 

En Tunisie, le  :
 Grève, manifestation et mitraillage de foule à Sfax.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 5 de Agosto » ou « Cinco de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 5 de Agosto, à   Cuernavaca, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
05